Trebbin bezeichnet folgende Orte:
 Alttrebbin, einem Ortsteil der Gemeinde Neutrebbin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg 
 Neutrebbin, eine Gemeinde samt gleichnamigen Ortsteil, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg 
 Trebbin, eine Stadt im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Trzebin (ehemals Trebbin in der Landgemeinde Deutsch Krone), eine Stadt im Landkreis Powiat Wałecki im Südosten der polnischen Woiwodschaft Westpommern 		

Trebbin ist der Familienname folgender Personen: 
 Hermann Trebbin (1881–1954), Lehrer, Rektor und Heimatforscher in Brandenburg 
 Wilhelmine Henriette Trebbin, Mutter des Bischofs Emil Karow

Trebbin bezeichnet ferner:
 einen 1988 nahe der gleichnamigen Stadt in Brandenburg niedergegangenen Meteoriten, siehe Trebbin (Meteorit)
 die weichselglaziale Trebbin-Potsdamer Abflussbahn, die heute von den Flüssen Nuthe und Nieplitz genutzt wird

Siehe auch
 Eisenbahnunfall von Trebbin
 Trebbinchen